

Patronyme 

 Abimael Guzmán (1934-2021), personnalité politique péruvienne, fondateur du mouvement armé maoïste Sentier lumineux, condamné pour activités terroristes ;
 Alberto Guzmán Soriano (1923-1989), homme politique bolivien ;
 Alberto Guzman (?), sculpteur péruvien vivant en France ;
 Alejandra Guzmán (née en 1968), chanteuse mexicaine de rock ;
 Aleth Guzman-Nageotte (1904-1978), sculpteur et médailleur française ;
 Alonso Pérez de Guzmán (1550-1619), duc de Medina Sidonia ;
 Anastasio Guzmán (?-1807), pharmacien et naturaliste espagnol ;
 Andres Maria de Guzman (1752-1794), personnalité de la Révolution française ;
 Ángel Guzmán (né en 1981), lanceur vénézuélien de baseball ;
 Antonio Guzmán Blanco (1829-1899),  homme politique vénézuélien ;
 Arturo Guzmán Decena, soldat mexicain ;
 Carmen Guzman (née en 1985), joueuse américano-dominicaine de basket-ball ;
 Cipriano Palafox de Guzmán y Portocarrero, comte de Teba (Père de l'Impératrice Eugénie) ; 
 Cristian Guzmán (né en 1978), joueur dominicain de baseball ;
 Daniel Guzmán (né en 1965), footballeur international mexicain ;
 David Guzmán (né en 1990), joueur costaricien de football ; 
 Delia Steinberg Guzmán (née en 1943), philosophe, écrivaine et pianiste, fondatrice du concours international de piano Delia Steinberg ;
 Diego de Guzmán (v. 1522 - 1606), catéchiste jésuite espagnol
 Diego de Guzmán Haros (1566-1631), cardinal espagnol ;
 Diva Guzmán (née en 1986), femme politique vénézuélienne ;
 Dominique de Guzmán (v. 1175-1221), religieux catholique, fondateur de l'ordre des dominicains, canonisé sous le nom de saint Dominique ;
 Don Enrique de Guzmán (1540-1607), noble, diplomate et homme d'État espagnol ; 
 Efraín Guzmán (ca 1937-2003), guérillero colombien ;
 Enrique Guzmán (né en 1931), acteur mexicain ;
 Enrique de Guzmán Haros (1605-1626), cardinal espagnol ; 
 Eulalia Guzmán (1890-1985), féministe, pédagogue et archéologue mexicaine.
 Felipe Segundo Guzmán (1879-1932), personnalité politique bolivienne, président du pays ; 
 Freddy Guzmán (né en 1981), joueur dominicain de baseball ; 
 Gaspar de Guzmán y Pimentel (1587-1645), comte d'Olivares et duc de Sanlucar la Mayor, important ministre et favori royal espagnol ;
 Gaspar de Teves y Tello de Guzmán (1608-1673), marquis de Fuente ambassadeur espagnol en France ;
 Gastón Guzmán, mycologue et anthropologue mexicain ; 
 Guillermo Abanto Guzman (né en 1964), évêque péruvien ; 
 Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971), président du Guatemala de 1951 à 1954 ;
 Jaime Guzmán (1946-1991), avocat et homme politique chilien ;
 Javier Guzmán (1945-2014), footballeur mexicain ;
 Jesús Guzmán (né en 1926), acteur espagnol ;
 Jesús Guzmán (né en 1984), joueur vénézuélien de baseball ;
 Joaquín Guzmán (né en 1954), mafieux mexicain ;
 Jonathan Guzmán (1989-), boxeur dominicain ;
 José Florencio Guzmán (1929-2017), avocat et homme politique chilien ;
 Jonathan de Guzmán (né en 1987), joueur néerlandais de football ;
 Juan Pablo Guzmán (né en 1981), joueur argentin de tennis ; 
 Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798), jésuite péruvien, précurseur idéologique de l'indépendance des colonies hispano-américaines ;
 Julián de Guzmán (né en 1981), joueur canadien de football et frère du précédent ;
 Leonor de Guzmán (?), dame de la noblesse espagnole ;
 Louise Marie Françoise de Guzmán (1613-1666), reine de Portugal ;
 , plusieurs personnalités ;
 Magda Guzmán (1931-2015), actrice mexicaine ;
 María Eugenia Guzmán (née en 1945), joueuse équatorienne de tennis ;
 Martín Luis Guzmán (1887-1976), écrivain mexicain ;
 Nahuel Guzmán (né en 1986), footballeur argentin ;
 Nuño Beltrán de Guzmán (V. 1490-1544), conquistador espagnol, dictateur du Mexique colonial ;
 Pancho Guzmán (né en 1946), joueur équatorien de tennis ;
 Patricio Guzmán Lozanes (né en 1941), cinéaste chilien ;
 Patricio Guzmán Campos (1935-2014), photographe chilien;
 Ramon Guzmán (1907-1954), joueur  et entraîneur espagnol de football ;
 Raúl González Guzmán (1985-), surnommé El Pollo, footballeur international vénézuélien ;
 Rudy Güzman, journaliste sportif, entraîneur , présentateur, commentateur , analyste et auteur français ;
 Santiago Guzmán (né en 1989), joueur argentin de rugby à XV ;
 Silvestre Antonio Guzmán Fernández (1911-1982), président de la République dominicaine de 1978 à 1982 ;
 Tello de Guzmán (?), conquistador espagnol du  ;
 Tomas Andres Guzman (né en 1982), footballeur paraguayen ;
 Vanessa Guzmán (née en 1976), actrice mexicaine ; 
 Víctor Guzmán (né en 1995), footballeur mexicain ;
 William Guzmán (né en 1992), coureur cycliste dominicain.

Littérature

Guzmán de Alfarache, roman picaresque de Mateo Alemán;

Fiction 
 Arnold Guzman, personnage du film Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald.
 Guzmán Nunier Osuna, personnage de la série Netflix espagnole Élite

Toponyme

 Ciudad Guzmán, ville de l'État de Jalisco au Mexique.
 Puerto Guzmán, municipalité du département de Putumayo en Colombie.
 Guzmán, municipalité de la province de Burgos en Espagne.
  localité du district de Nata dans la province de Coclé au Panama
Patronyme hispanique